

Miejscowości w Polsce wg TERYT 
 Bożków − wieś w woj. dolnośląskim, w powiecie kłodzkim, gminie Nowa Ruda;
 Bożków – osada leśna w woj. dolnośląskim, w powiecie kłodzkim, gminie Nowa Ruda;

Inne 
 Bożków – dawna gmina wiejska w dawnych woj. wrocławskim i woj. wałbrzyskim;